Zur Himmelspforte steht für
 Heinrich-Mann-Gymnasium Erfurt

Kirchen (auch „Porta-coeli-Kirche“):
 Zur Himmelspforte (Hohegeiß)
 Zur Himmelspforte (Niedernissa)
 Zur Himmelspforte (Ober-Eschbach)
 Zur Himmelspforte (Wölpern)
 Porta Coeli (Kühnhausen)
Siehe auch:
 Porta Coeli